Sers (Charente)
 Sers (Hautes-Pyrénées)